Die 7. Unihockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde vom 6. bis 14. Dezember 2008 in Tschechien ausgetragen. Die Gruppenspiele wurden in der ČEZ Aréna in Ostrava ausgetragen und die Finalspiele in der O₂ Arena in Prag, mit Ausnahme des Spiels um Platz 9, das in Prags Sparta Arena stattfand.

Den Titel gewann erstmals Finnland, das im Finale Schweden nach Overtime bezwingen konnte und so deren Serie von sechs gewonnenen Weltmeisterschaften brach. Es war überhaupt das erste Spiel, das Schweden an einer Weltmeisterschaft verlor.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 9 

Italien somit theoretisch abgestiegen, spielte 2010 aber aufgrund der Aufstockung der Weltmeisterschaft dank gelungener Qualifikation trotzdem bei der A-Weltmeisterschaft.

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, +/- = Plus/Minus, SM = Strafminuten

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Spielzeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, GAA = Gegentorschnitt, Sv% = Fangquote

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Offizielle Website

2008
Unihockey 2008
Unihockeywettbewerb in Tschechien
Weltmeisterschaft 2008